Superallsvenskan kan betyda:

Superallsvenskan i bandy.
Superallsvenskan i ishockey.